Jardinópolis ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Jardinópolis (Santa Catarina), Bundesstaat Santa Catarina 
 Jardinópolis (São Paulo), Bundesstaat São Paulo